Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2003 года — 5 чемпионат мира среди юниоров, был проведён в городе Ярославль, Россия. Игры проходили с 12 по 23 апреля в УКСК «Арена 2000» и ДС «Автодизель». В финале турнира Канада победила Словакию со счётом 3:0, взяв золотую медаль, а Россия победила США со счётом 6:3, получив бронзовую медаль.

Дивизион А

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Дополнительный раунд 

Примечание: матчи  13:2  и  8:6  с предварительного раунда (13 и 14 апреля соответственно) также включены, поскольку эти результаты переносятся далее.

Финальный раунд

Итог 

 и  опускаются в I дивизион.

Ссылки 
 Официальные результаты и статистика чемпионата 

2003 год в Ярославской области
Хоккей
Хоккей
2003
Ю
Международные спортивные соревнования в Ярославле
2003
Чемпионаты мира в России